Saab 9-3 (udtales ni tre, og af fabrikanten sommetider skrevet 9) er en personbilsmodel fra Saab Automobile introduceret i 1998. På grund af Saabs konkurs indstilledes produktionen i december 2011. Fra efteråret 2013 genoptages produktionen. 


Første generation (1998−2003) 

Den første generation af 9-3 var den direkte efterfølger for anden generation af Saab 900.

På grund af de talrige, hovedsageligt mekaniske, ændringer, men ikke så meget udseendet, kan modelskiftet fra 900 til 9-3 ikke ses som et egentligt facelift.

Modellen fandtes som 5-dørs combi coupé, 3-dørs coupé og 2-dørs cabriolet. Efter produktionen af 9-3 combi coupé sluttede i Trollhättan i Sverige i sommeren 2002 blev den flyttet til Nystad i Finland.

Fra modelåret 1999 tilbydes for første gang i en Saab en af Steyr-Puch udviklet og af Opel i Kaiserslautern fremstillet dieselmotor, af Saab benævnt TiD, på 2,2 liter med en VP44-indsprøjtningspumpe fra Bosch, med en effekt på først 85 kW (115 hk), og senere 92 kW (125 hk).

I Nystad sluttede produktionen af første generation af 9-3 den 25. april 2003. Af de 7.789 i Finland byggede combi coupé'er var over 6.000 af typen Viggen. Der blev bygget 326.370 eksemplarer af modellen.

Anden generation (2002−2011) 

Kort før forgængeren sluttede med at produceres introduceres i 2002 anden generation, som bygger på General Motors' Epsilon-platform.

I modsætning til 900 fra 1993 og 9-3 fra 1998 kunne 9-3 fra 2002 fra starten kun fås som 4-dørs sedan. Cabrioletmodellen fulgte i august 2003.

Siden marts 2005 findes 9-3 også som stationcar. Som såkaldt sports- eller livsstilsstationcar har den samme målgruppe som stationcars fra f.eks. BMW, Audi og Mercedes-Benz. Bagagerummets volume sank fra 494 liter i 9-3 I til 425 liter i SportSedan og 419 liter i SportCombi.

9-3 II har derudover også en høj kollisionssikkerhed og fik i 2002 fem ud af fem mulige stjerner i Euro NCAPs kollsionstest.

Modellen er som standard udstyret med:
 Fører- og passagerairbags
 Sideairbags
 Hovedairbags
 ABS
 ESP
 ASR
 Kurvebremsekontrol
 Mekanisk bremseforstærker
 Elektronisk bremseassistent
 Aktive nakkestøtter af 2. generation foran
 Trepunktssikkerhedsseler på alle fem siddepladser

Facelifts 
I efteråret 2007 blev frontstylingen rettet mod Saab 9-2X, som kun sælges i USA. Motorprogrammet blev udvidet med to BioPower-motorer med turboladning for alle motorvarianter − en 1,8t med 129 kW (175 hk) og en 2,0t med 147 kW (200 hk). Der kom også en ny dieselmotor, 1,9 TTiD med biturbo, 132 kW (180 hk) og 400 Nm (med automatgear 370 Nm). I kabinen kom der et nyt navigationssystem og en ny klimastyreenhed.

Siden 2008 findes 9-3 også med firehjulstræk (kaldet XWD). Som første firehjulstrukne model præsenteredes i slutningen af 2007 den begrænsede specialmodel Turbo X. Bilen var begrænset til 2.000 enheder.

I foråret 2009 introduceredes en på SportCombi baseret model med SUV-optik (større frihøjde, sort kunststofbeklædning), som siden efteråret 2009 sælges som 9-3X.

I foråret 2011 introduceres en ny faceliftet model med bl.a. modifikationer på front og bagende rettet mod Saab 9-5 II, en kabine med forbedret materialekvalitet og opdaterede motorer (direkte benzinindsprøjtning, og biturbo for dieselmotorerne).

Genoptagelse af produktionen i 2013 
Fra efteråret 2013 skal 9-3 igen produceres på fabrikken i Trollhättan, fra 2014 ligeledes i en elbilversion. Dette gjorde Saabs ejer NEVS bekendt i august 2013, og produktionsmedarbejderne startede i samme måned med at forberede produktionens genoptagelse.

Kilder

Eksterne henvisninger 

9-3
Store mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1998
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Cabrioleter
Stationcars